La Guardia ima više značenja:
 La Guardia, Como
 La Guardia, Livorno
 La Guardia, Modena